hrabstwo Marquette (ang. Marquette County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo Marquette (ang. Marquette County) w USA, w stanie Wisconsin